

Pojęcia geograficzne 

 Pogranicze – miejscowość w Polsce, w województwie lubelskim
 Kraj Sudetów, pohraniční území – region w Czechach
 Pogranicze Kłodzkie (cz. Kladské pomezí) – region turystyczny w Czechach Północno-Wschodnich przy granicy z Polską
 Pogranicze – potocznie Marchia Graniczna Poznańsko-Zachodniopruska
 Pogranicze – obszar przy granicy
 Pogranicze Wojskowe – buforowy region graniczny monarchii habsburskiej z osmańską Turcją
 Północno-Zachodnia Prowincja Pograniczna – dawna prowincja Pakistanu

Inne 
 „Pogranicze” – ogólnopolski konkurs na reportaż radiowy organizowany przez Radio Olsztyn
 Fundacja Pogranicze
 Ośrodek „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów”
 Pogranicze – powieść Eugeniusza Paukszty
 Pogranicze – amerykański film z 2008 roku

Zobacz też 
 euroregion
 obszar celny